A magyar férfi vízilabdakupa 1973-as kiírását a Ferencvárosi TC nyerte meg.

Eredmények

1. forduló 
1973. június 15-ig.

Nyolcaddöntők 
1973. június 26-ig

Negyeddöntők 
Hivatalos játéknap: 1973 október 27-28.

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

A Ferencváros játékosai: Steinmetz János, Balla Balázs, Kásás Zoltán, Györe Lajos, Szellő Tamás, Kövecses Zoltán, Wiesner Tamás, Ipacs László, Bányai Miklós, Edző: Goór István

Források
 

Magyar férfi vízilabdakupa
vizilabda